Die Metropolregion Alicante-Elche (in valencianisch Alacant-Elx) ist eine von derzeit acht Metropolregionen in Spanien. Mit 773.714 Einwohnern (Stand 2012) ist sie die kleinste der spanischen Metropolregionen.

Sie setzt sich aus der Region Alicante und der Region Elche-Crevillent zusammen.

Gebiet der Metropolregion 
Die Metropolregion besteht aus insgesamt 12 Gemeinden, welche sich alle in der Provinz Alicante der Valencianischen Gemeinschaft befinden.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 
 PDF-Dokument Raumplan der Metropolregion Alicante-Elche. (spanisch)

Einzelnachweise 

AlicanteElche, Metropolregion
Alicante
Elche
Geographie (Valencianische Gemeinschaft)